// puede referirse a:
 //, un comentario de una líneas en varios lenguajes de programación;
 //, el directorio root  ruta en Domain/OS;
 //, el operador de división de enteros en Python 2.2+

Puntuación